Hłuszyn lub Głuszyna (ukr. Глушин) – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego.

Historia 
Dawniej przysiółek wsi Hołoskowice.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon brodzki
Wsie w obwodzie lwowskim